Список синглов № 1 2000-х годов (Чарт синглов Соединённого Королевства, UK Singles Chart) включает только те синглы, которые достигли № 1 в рейтинге продаж музыкальных синглов в Великобритании 2000-х годов. Еженедельно составляется «The Official Charts Company» (ОСС) и публикуется в журнале «Music Week» (лучшие 75) и на официальном сайте ОСС (лучшие 100).

История 
В 2000-х годах 277 синглов побывало на первом месте хит-парада Великобритании. Наибольшее число таких хитов (11) в это период было у группы Westlife.
Рост продаж музыки через интернет и её скачивание привело к возникновению UK Official Download Chart в 2004 году и снижению физических продаж синглов. Хит Gnarls Barkley's «Crazy» стал первой песней достигшей места № 1 в чарте только за счёт интернет-скачиваний в 2006 году, оставаясь на вершине 9 недель.

Синглы № 1 
Ключ
  — Самые продаваемые синглы года.
  — Самый продаваемый сингл десятилетия.

Артисты по числу хитов № 1 
Следующие исполнители имели 4 и более чарт-топперов в 2000-х годах. Подсчеты проведены с учётом участия некоторых исполнителей и на синглах других артистов. Например, совместная запись Мадонны, Тимбаланда и Тимберлейка на сингле «4 Minutes».

См. также 
 UK Albums Chart
 UK Singles Chart
 Billboard 200

Примечания 

 Источники

Литература

Ссылки 
 
 number-ones.co.uk

Списки синглов № 1 в Великобритании